José Luis Portela López (Madrid, 1970) es empresario, directivo y profesor. Experto en Interim management, o gerencia por resultados,  ha desarrollado una amplia labor de comunicación y divulgación sobre la gestión empresarial en los tiempos de la transformación digital. Ha recibido la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo.

Formación y Desarrollo profesional 
Se formó como ingeniero agrónomo e ingeniero técnico en mecanización y construcción  por la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctorando por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y Executive MBA por el IE Business School. 

Como profesor imparte docencia en diversas áreas. Es profesor del IE Business School y director del programa “Dirección Estratégica de Proyectos”; ejerce como profesor asociado en Headspring (Financial Times/IE Corporate Learning Alliance)  y en el Departamento de Operaciones del IE Business School.

Trabajó en diversos puestos de dirección en Honeywell Europa, y como consultor de negocio en Pricewaterhouse Coopers e IBM. Desde 2015 es asesor en temas relacionados con el Interim Management y el Mentoring Directivo. Es CEO de  Magtalent, empresa de servicios de Interim Management, consejero asesor de Porsche para movilidad eléctrica y de AR Vision.

Colabora con la revista digital Cambio16, siendo el responsable de la sección de personas y trabajo, y es tertuliano fijo del programa “La aventura del saber” de RTVE. Participa con diversos medios en iniciativas de apoyo a sectores desfavorecidos. Es autor del  libro “Inicia una carrera de éxito en Interim Management” (2020).

Ha sido reconocido con la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo (2021) de la Asociación Europea de Economía y Competitividad.

Referencias

Enlaces relacionados 

 Artículos en Cambio16.
 Entrevista en La Voz de Galicia
Empresarios de España
Profesores de España
